

Населені пункти та їхні частини
 Закрент — село в гміні Пултуськ Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Закрент — село в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Закрент — частина села Росоха в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки